Per Strutt si può intendere:
 Arthur John Strutt (Chelmsford, 1818 – Roma, 1888), pittore, incisore e viaggiatore inglese
 George Herbert Strutt (1854-1924), imprenditore e filantropo britannico
 Jedediah Strutt (South Normanton, 1726 – Derby, 1795), inventore inglese
 Joseph Strutt (1765-1844), figlio di Jedediah, politico e filantropo inglese
 William Strutt (1756-1830), figlio di Jedediah, architetto britannico.
 John William Strutt Rayleigh (Langford Grove, 1842 – Witham, 1919), fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 1904
 Robert John Strutt Rayleigh (Terling Place, 1875 – Terling Place, 1947), figlio di John William, fisico inglese